La Slesia identifica, a seconda dello Stato, diversi territori o regioni:
 In Polonia, i voivodati che formavano la storica Slesia, che sono:
 Voivodato della Bassa Slesia
 Voivodato di Opole
 Voivodato della Slesia;
 In Repubblica Ceca, la regione nota come Slesia ceca, comprendente anche la Moravia;
 La Slesia di Cieszyn, territorio suddiviso oggi tra Polonia e Repubblica Ceca (fino al 1993 Cecoslovacchia);
 In Germania, il distretto in Sassonia della Bassa Slesia-Alta Lusazia più Görlitz.